Moälven kan syfta på

Moälven (Värmland) – ett mindre vattendrag i sydvästra Värmland 
Moälven (Ångermanland) – en älv i norra Ångermanland och södra Lappland, huvudsakligen inom Örnsköldsviks kommun
Moälven (bogserbåt) - en bogserbåt byggd 1921 av Mo och Domsjö AB för att dra timmer på älven Moälven i norra Ångermanland

Se även
Moelven
Moelv